Казимир Гартлеб, Казимир Ян Гартлеб (нар. 6 липня 1886 у Зимній Воді, вм. 21 листопада 1951 в Торуні) — польський історик, професор Львівського університету.
 Карл Гартлеб — з 19 травня 1927 віцеканцлер Австрії.